Георги Дарков е български майстор строител от края на XIX и началото на XX век.

Биография 
Георги Дарков е роден в 1858 година в битолското село Смилево, тогава в Османската империя, в големия строителен род Даркови. Има собствена тайфа, с която работи в региона. Георги Дарков е първият майстор градител в големия строителен род Даркови и е основател на строителната традиция в семейството. Баща е на майсторите строители Петър и Илия Георгиев Дарков.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Смилево
Представители на Дебърската художествена школа
Български предприемачи от Македония
Български строители